Le nom Ural est la translittération du nom russe Урал (montagnes de l’« Oural ») dans de nombreuses langues.

 Ural ou IMZ-Ural, une entreprise russe de construction et une marque de motos.
 Ural, ou UralAZ (en russe : УралАЗ), une entreprise russe de construction de camions.

Patronyme 
Ural peut également être un nom de famille turc.
 Mihraç Ural (né en 1956), militant turco-syrien alaouite.
 Fulden Ural (née en 1991), joueuse de volley-ball turque.

voir aussi 
 Oural, 
 Ural Airlines, compagnie aérienne russe.
 Ural rex, ou rex de l’Oural, une race de chat originaire de Russie. 
 (14519) Ural, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme